Сесто-Фьорентино () — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Флоренция.

Население составляет 46 926 человек (2008 г.), плотность населения составляет 962 чел./км². Занимает площадь 49 км². Почтовый индекс — 50019. Телефонный код — 055.

Покровителем коммуны почитается святой Мартин Турский, празднование 11 ноября. 

В Сесто-Фьорентино родился пианист и композитор Ренато Броджи (1873—1924), представитель позднего романтизма в итальянской музыке.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

Ссылки 
 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики